Gimle har flere betydninger

 Gimle (nordisk mytologi)
 Gimle (Roskilde) – Spillested, kulturhus og natklub i Roskilde
 Gimle (København) – Medborgerhus på Islands Brygge i København
 Kulturhus Gimle – Kulturhus i Føllenslev
 Gimle (København) – Kantine på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet